La Liga Distrital de Fútbol de Arequipa es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de Arequipa, en la que participan clubes representando a sus respectivas barriadas. La Liga fue fundada el 21 de septiembre de 1918, lo que la convierte en la liga más antigua del interior del país fuera de Lima. Su jurisdicción comprende a la ciudad de Arequipa.

Históricamente, la Liga de Arequipa ha sido una de las más importantes ligas de Perú; 5 clubes tienen un arraigo importante que no pasa en otras partes del país excepto Lima Metropolitana. Por otra parte, 5 de sus equipos son considerados grandes, entre ellos: FBC Melgar que juega en los torneos de la Federación Peruana de Fútbol, Sportivo Huracán, FBC Aurora, FBC Piérola y White Star, los cuales poseen el arraigo del aficionado arequipeño. FBC Piérola es el equipo que más veces ha ganado el Torneo.

Forma parte del Sistema Nacional de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo.

Historia

Los primeros pasos 
La historia del fútbol en Arequipa se remonta a las postrimerías del  e inicio del , no existe una versión fidedigna de cómo llegó el fútbol a Arequipa pero lo más probable es que este deporte arribó por el puerto de Mollendo, para ser más precisos, el fútbol llegó desde Lima por Mollendo con los marineros ingleses, muchos de los cuales se quedaron a vivir en Arequipa. Sin embargo; hay escritos que sostienen que no fueron precisamente los llegados de Inglaterra los que trajeron este deporte, sino un francés. En el año 1898 los jesuitas reabrieron el colegio San José, que se ubicó en la plazuela de Santa Marta, entre ellos también estaba el reverendo padre Alfredo Bernard, de nacionalidad francesa, fue él quien inculcó a los jóvenes a la práctica del fútbol y poco tiempo después organizó el primer encuentro entre su institución y el colegio Independencia Americana, este primer partido se habría desarrollado el 11 de marzo de 1901.

En cuanto a la masificación del fútbol en la ciudad de  Arequipa ésta se debe al inglés conocido como Míster Loree. En los primeros años del  se instala las primeras fábricas textiles, entre ellas la de Mariano Forga. Este empresario tenía varios hijos y sabía los beneficios de la educación inglesa, es por eso que mandó a traer a Loree, para que sea el maestro de sus hijos. Este joven profesor en su tierra natal también era jugador de fútbol y a su llegada a tierras mistianas trajo consigo la primera pelota reglamentaria y lo que podría llamarse el primer zapato de fútbol. Mister Loree fue quien contribuyó en la difusión del balompié entre los obreros, empleados y funcionarios logrando formar el primer equipo entre los ingleses que radicaban en la Blanca Ciudad y el personal de la fábrica textil del señor Mariano Forga.

El Sport Victoria y los primeros clubes 
El domingo 4 de febrero de 1904 se desarrolló la ceremonia oficial de la fundación del primer club de fútbol de Arequipa, vigente hasta hoy en la Liga Distrital de Uchumayo, el Sport Victoria del Huayco. Fueron los jóvenes obreros y empleados de la fábrica del señor Mariano Forga, junto a algunos residentes ingleses quienes fundaron el club Sport Victoria del Huayco, cuyo nombre es en honor a la reina Victoria del Reino Unido.

Los jóvenes de la alta sociedad mistiana también eran adictos a la práctica de este deporte; quienes tras enterarse de que en la fábrica textil del Huayco se iba a fundar un verdadero club de fútbol, también deseaban crear su propia institución. Es así que estando reunidos en las instalaciones del Club Arequipa, ubicada en la calle Ejercicios (hoy Álvarez Thomas), el 5 de febrero de 1904, fundan el Unión Foot Ball Club, en medio de mucha expectativa, días después fue creada otra institución con el nombre Club Atlético y meses más tarde el club Modern Sport, también de origen aristocrático.

El común denominador de estas nuevas instituciones deportivas era el poder desafiar en un partido de fútbol al Sport Victoria del Huayco. Después de ese año, los domingos en Arequipa no fueron iguales, eran domingos futboleros donde acontecían cotejos que se desarrollaban en diferentes escenarios de la ciudad; como la famosa Pampa de Polanco que hoy es el parque Selva Alegre, la alameda Jorge Chávez, que ahora es la avenida Bolognesi, o en el campo de Sport Club que se ubicaba debajo de la estación del ferrocarril, además se usaba la canchita de la fábrica textil del Huayco (recinto del Sport Victoria) y un campo que existía en Congata. Pero uno que de a pocos se fue convirtiendo en el escenario preferido fue el Canchón de Santa Marta.

En 1912 se llevó a cabo el primer torneo de fútbol que se desarrolló entre escolares, siendo uno de los promotores el padre jesuita Alfredo Bernard. En este campeonato participaron el colegio San José, el Independencia Americana, el San Pedro Pascual y el desaparecido Colegio Ballón. Este certamen fue ganado por los alfeñiques del colegio Independencia lo que dio pie a la fundación del histórico club Independencia un  30 de agosto de 1912. Desde el inicio, el Independencia comenzó a destacar, por tener en sus filas jovenzuelos con talento, que eran alumnos del colegio, y junto al Sport Victoria del Huayco se convirtieron en los más poderosos de la época.

Por aquellos años también aparecería el Juventud Sportiva, club que antes de la aparición de la Liga dominaría el futbol arequipeño en los campeonatos no oficiales, siendo férreo rival para el Sport Victoria, Independencia y luego para los tradicionales clubes mistianos: Melgar, Aurora y White Star hasta su desaparición a mediados de 1921.

Junto al Sport Victoria, Juventud Sportiva y el Independencia existió otro club que en poco tiempo llegó a ganarse el cariño del público, el Pacific June, fundado el último día del último mes del año de  1914. Era un espectáculo verlos dominar el balón en el campo. Ese equipo, conocido como el de la “franja negra”, estuvo conformado principalmente por jóvenes que dominaban el balón en el campo de manera espectacular, eso hizo que el club llegase a tener un grupo de personas que en todo el partido los alentaba, que después se lo conoció como "la barra", la primera hinchada del fútbol mistiano.

El Canchón de Santa Marta 
Por el movimiento futbolístico que comenzó a desarrollarse en la tranquila Arequipa, era necesario contar un escenario deportivo donde los jóvenes pudieran jugar con todas las de la ley. Muchos directivos en el año 1913 comenzaron a ver como una buena alternativa de campo de juego ese terreno que se encontraba en la gran avenida , que conocían con el nombre de Canchón Herrador, después Canchón de San Marta. Conforme pasaba las semanas, el proyecto comenzó a tomar fuerza. El problema era que no se tenía espacio para la construcción de tribunas, pero pese a todo se acordó hacer una limpieza general a ese terreno que sería el escenario oficial de los partidos de fútbol en Arequipa.

Hasta allí llegaba gente de toda condición social y económica. Simpáticas doncellas asistían, mostrando sus hermosos vestidos con encaje, finísimas sombrillas y delicados guantes. Mientras que los señoritos concurrían con lo mejor que tenían, y siempre llegaban en sus carruajes, ellos asistían a la que sería la tribuna preferencial. Mientras que la gente del pueblo, del campo, llegaba montada en sus equinos y se ubicaban en lo que hoy sería la tribuna popular. 

El común denominador de esos dos tipos de espectadores era que siempre llevaban banquitos, para sentarse. En ese escenario también se podía observar a los policías, que daban garantía al espectáculo, vestido con su uniforme azul y botones dorados. Y siempre detrás de cada uno de los arcos se ubicaba la banda de músicos del cuartel de Infantería Nro 7, que tenía su sede a un costado de la plaza Santa Marta.

Los clubes tradicionales y la Liga de fútbol 
A partir de 1915 harían su aparición los clubes con mayor tradición en el futbol mistiano, aquellos que protagonizan los partidos denominados clásicos, siendo el primero en fundarse el FBC Melgar, en marzo de 1915, el club más laureado de Arequipa. Posteriormente en 1916 sería fundado el FBC Aurora, el club arequipeño  más preponderante en la primera mitad del  al ser protagonista de capítulos importantes de la historia del futbol arequipeño como sus giras al extranjero y su total dominio del futbol local en la década de los treinta. Un año después, en 1917, sería fundado el White Star, el primer club que cogió el sobrenombre de "grande" en el futbol mistiano al ser partícipe de varias definiciones de campeonatos.

El 21 de septiembre de 1918 se fundó la Liga de Fútbol de Arequipa con el nombre de Liga Sportiva, fueron cinco clubes involucrados en su organización: Independencia, FBC Melgar, White Star, FBC Aurora y SC Bolognesi. Ese mismo año se realizó el primer torneo de futbol organizado por la Liga, en donde no solo participaron los equipos fundadores sino también aquellos otros que ya tenían cierta popularidad con el Juventud Sportiva y el Sport Victoria, siendo este último partícipe del partido de definición ante el White Star que resultaría siendo el primer campeón del fútbol arequipeño.

Equipos participantes 2023 

 Arequipa FBC
 Atlético Universidad Arequipa
 Cantolao Arequipa
 Chacarita Juniors
 Deportivo Temperley
 FBC Aurora

 FBC Piérola
 Independencia
 Los Juniors San Pepe
 San Francisco
 Sportivo Huracán
 White Star

Lista de Campeones

Temporada 2022

Primera Fase

Serie A

Serie B 

  Atlético Universidad recibe dos puntos de bonificación para la segunda fase.
  Association White Star recibe un punto de bonificación para la segunda fase.

Segunda Fase

Títulos de la Selección 
La selección de la Liga de Arequipa obtuvo los siguientes títulos:

Véase también 
 Primera División del Perú
 Copa Perú
 Ligas Departamentales de Fútbol del Perú

Referencias

Enlaces externos 

 De Chalaca (Copa Perú). 
 Primeros pasos de futbol en Arequipa.
 . 

Deporte en Arequipa
Arequipa